

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fisi“ beginnt.

Fisi 



Fisic 
 Fisichella, Giancarlo (* 1973), italienischer Automobilrennfahrer
 Fisichella, Rino (* 1951), italienischer Bischof